Alony ist der Familienname folgender Personen:

 Efrat Alony (* 1975), israelische Sängerin
 Neta Alony (* 1945), israelische Komponistin

Siehe auch:
 Aloni